Соревнования на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 9 августа.

Отборочные заплывы начались 9 августа в 10:00 по местному времени (UTC+3), а финал — в тот же день в 18:49.

В соревнованиях принимала участие олимпийская чемпионка 2012 года, рекордсменка мира на этой дистанции 19-летняя Е Шивэнь из Китая, но она не смогла выйти в финал, показав в предварительном заплыве результат 4:42,96, что на 14,5 секунд медленнее её мирового рекорда 2012 года. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года на этой дистанции Элизабет Бейсел из США показала 12-й результат в предварительном заплыве (4:38,96) и также не вышла в финал.

Золото достаточно уверенно выиграла чемпионка мира 2009 и 2013 годов на этой дистанции 26-летняя Катинка Хоссу из Венгрии. Хоссу выиграла в Казани обе дистанции комплексным плаванием, повторив свой успех чемпионата мира 2013 года. В финале Хоссу проплыла лишь на 0,08 сек медленнее своего же рекорда чемпионатов мира, установленного в 2009 году в Риме.

Американка Майя Дирадо выиграла свою первую медаль чемпионата мира на индивидуальной дистанции (в 2013 году она была чемпионкой мира в эстафете 4×200 м вольным стилем). 17-летняя канадка Эмили Оверхольт выиграла свою первую медаль на чемпионатах мира.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 191—193, 206

400 м, комплексное плавание, женщины